Bob – 1991-es trópusi ciklon
 Bob – a téli sport, illetve annak sporteszköze
 Bob – a Twin Peaks szereplője
 Bob – a Windows 3.1-es verziójának alternatív felhasználói felülete
 BOB – a bolíviai boliviano pénznem rövidítése
 BOB – a német Bayerische Oberlandbahn magánvasút-társaság rövidítése